Максимовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Максимовская волость (Великолукский уезд) — в составе Псковской губернии
 Максимовская волость (Бузулукский уезд) — в составе Самарской губернии
 Максимовская волость (Романово-Борисоглебский уезд) — в составе Ярославской губернии